Марк Эмилий Павел — известны двое древних римлян с таким именем, из рода Эмилиев:

 Марк Эмилий Павел (консул 302 года до н. э.)
 Марк Эмилий Павел (консул 255 года до н. э.)